2013 Torun FIM Speedway Grand Prix – ostatnia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2013. Zawody odbyły się 5 października 2013 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Adriana Miedzińskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Paweł Przedpełski i Kamil Pulczyński.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mogli wystąpić Emil Sajfutdinow, Chris Holder i Tomasz Gollob. Jako zmiana kwalifikowana pojechali: Aleš Dryml, Leon Madsen i Troy Batchelor.

 (1)  Chris Holder → (19)  Aleš Dryml
 (4)  Tomasz Gollob → (21)  Troy Batchelor
 (5)  Emil Sajfutdinow → (20)  Leon Madsen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 4 października.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Miedziński, Madsen, Batchelor, Lindgren
 Hancock, Jonsson, Kasprzak, Zagar
 Iversen, Ward, Woffinden, Vaculik
 Hampel, Lindbaeck, Pedersen, Dryml
 Woffinden, Miedziński, Hampel, Kasprzak
 Hancock, Ward, Madsen, Dryml
 Lindbaeck, Vaculik, Lindgren, Zagar
 Pedersen, Iversen, Batchelor, Jonsson
 Hancock, Vaculik, Miedziński, Pedersen
 Kasprzak, Madsen, Iversen, Lindbaeck (w)
 Woffinden, Jonsson, Lindgren, Dryml
 Hampel, Ward, Batchelor, Zagar
 Iversen, Miedziński, Zagar, Dryml
 Hampel, Madsen, Jonsson, Vaculik
 Ward, Kasprzak, Pedersen, Lindgren
 Hancock, Batchelor, Woffinden, Lindbaeck
 Ward, Miedziński, Lindbaeck, Jonsson
 Pedersen, Zagar, Woffinden, Madsen
 Hampel, Iversen, Hancock, Lindgren
 Kasprzak, Vaculik, Batchelor, Dryml
 Półfinały:
 Hampel, Iversen, Woffinden, Kasprzak
 Hancock, Miedziński, Ward, Pedersen
 Finał:
 Miedziński, Hancock, Hampel, Iversen

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, II
2013, II
2013 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu